Битва при Гейлигерлее:
 Битва при Гейлигерлее (1536) — сражение в ходе Гельдернской войны, состоявшееся 5 августа 1536 года.
 Битва при Гейлигерлее (1568) — первое сражение Восьмидесятилетней войны, состоявшееся 23 мая 1568 года.